Eerste klasse (2004/2005) była 102. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii